Хелен Джойс Габриэль Флэнаган (; род. 7 августа 1990) — британская актриса, фотомодель и телеведущая. Наиболее известна своей ролью  в мыльной опере канала ITV Coronation Street, в которой снималась с 2000 по 2012 годы. В 2013 году была признана самой привлекательной британской знаменитостью по результатам опроса FHM «100 самых сексуальных женщин мира».

Ранняя жизнь 
Флэнаган родилась в Бери, в Большом Манчестере, в Англии. Окончила , в Блэкберне, в графстве Ланкашир.

Карьера в кино и на телевидении 
Дебют Хелен в качестве актрисы состоялся в январе 2000 года в роли  в сериале Coronation Street. В 2006 году она была номинирована на премию «Лучший молодой актёр драматического представления» на церемонии , но в итоге уступила  из «». Спустя год она была номинирована на премию «Злодей года» на той же церемонии, но проиграла исполнителю главной роли Coronation Street . В октябре 2011 года Флэнаган объявила о том, что в феврале следующего года оставит Coronation Street по причине интереса к другим проектам.

В 2010 году Флэнаган появилась в спин-оффе Coronation Street Coronation Street: A Knights Tale, в роли своей героини . Позже она в той же роли снялась в собственном спин-оффе Coronation Street «Просто Рози», где её героиня пыталась построить себе карьеру модели в Лондоне. В 2012 году Хелен появилась в двенадцатой серии реалити-шоу I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! и в итоге заняла 7 место по результатам голосования.

В сентябре 2013 года Хелен появилась в реалити-шоу 5 канала , съёмки которого проходили в ливерпульском спа-салоне.

В январе 2014 года вместе с Уго Тейлором появилась в реалити-шоу того же канала .

В августе 2014 года снялась в роли медсестры Кирсти Бромптон в эпизоде телесериала «».

В октябре 2016 года было объявлено, что в феврале 2017 года Флэнаган будет снова играть роль Роузи в Coronation Street.

Прочее 
В сентябре 2013 года Флэнаган позировала топлесс для обложки журнала The Sun.

В том же году снялась в клипе группы The Neo-Kalashnikovs на песню «Gorgeous Baby».

Личная жизнь 
С 2009 года состоит в отношениях с футболистом «Астон Вилла» Скоттом Синклером, с которым по сей день сожительствует. В декабре 2012 года она призналась, что борется с депрессией и с чувствами тревоги и заявила о том, что принимает лекарства от СДВГ и биполярного расстройства.

В июне 2013 года дом Флэнаган и Синклера в , в графстве Чешир, был ограблен. В ночь инцидента Флэнаган находилась дома. По её словам воры украли сотовый телефон и различные предметы украшения. Сама актриса при ограблении не пострадала.

В конце декабря 2014 года Хелен сообщила о том, что беременна от Синклера. Их дочь Матильда Джессика Синклер появилась на свет 29 июня 2015 года.

22 июня 2018 года родилась вторая дочь Делайла Руби Синклер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дети-актёры Великобритании
Киноактрисы Великобритании